Aleksandr Nikolaevič Serov – cantante pop russo nato in Ucraina (1954)
 Aleksandr Nikolaevič Serov – compositore e critico musicale russo (1820-1871)
 Aleksandr Sergeevič Serov – ciclista russo (1982)